Glo-fi – sinonimo di chillwave, stile musicale
 Glo-fi – sinonimo di pop ipnagogico, stile musicale